Almofala ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Almofala (Castro Daire), Gemeinde im Concelho de Castro Daire
 Almofala (Figueira de Castelo Rodrigo), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo

in Brasilien:
 Almofala (Itarema), ein Distrikt im Municipio Itarema